20 де Енеро има више значења:

 20 де Енеро (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 20 де Енеро (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику